Золотое кольцо — советский и российский эстрадный ансамбль, созданный в 1988 году.

История 

Основан в 1988 выпускником музыкального училища имени Гнесиных Александром Костюком, который решил объединить народную музыку (русскую, украинскую, белорусскую) и современный инструментарий (синтезаторы, электронные ударные, электробалалайки и т. п.). Костюк пригласил в «Золотое кольцо» лучших музыкантов руководимого им ансамбля «Былина» (все исполнители закончили Российскую академию музыки им. Гнесиных). Чуть раньше Александр определился с выбором солистки: ею стала Надежда Кадышева, работавшая до этого в московском женском ансамбле «Россияночка». Тексты для группы стал писать Владимир Степанов. С 1989 ансамбль «Золотое кольцо» работал в Смоленской областной филармонии.

Сразу же после образования коллектива Александр Костюк занялся работой по поиску и восстановлению народных музыкальных инструментов. Сейчас ансамбль «Золотое кольцо» использует в своем творчестве более семи десятков оригинальных инструментов.

Коллектив быстро приобрел широкую известность и начал обширную гастрольную деятельность. Ансамбль выступал в США, Германии, Бельгии, Швейцарии, Италии, Боливии. Особое место в гастрольном графике заняла Япония, которую ансамбль посетил шесть раз (японские слушатели наградили ансамбль «Золотое кольцо» званием «народного классического»).

В начале 1995 был выпущен альбом ансамбля «Виновата ли я…», сразу ставший бестселлером. Второй альбом, получивший название «Течёт ручей», оказался ещё более продаваемым — около десяти недель альбом продержался в десятке самых продаваемых альбомов в дистрибьюторской сети студии «СОЮЗ». Специально для концертной программы «Печальный ветер» ансамбль заказал у известного московского кутюрье Александры Грузиновой оригинальные костюмы, которые, по замыслу модельера, должны совмещать в себе признаки как высокой моды, так и «народности». Альбом «Уходи, горе» в 1998 году получил премию «Рекордъ» в номинации «Альбом года».

С альбомом «Ах, судьба моя, судьба» (2000) ансамбль был на гастролях в Германии. В альбоме нет собственно народных песен: музыка художественного руководителя ансамбля А. Костюка, тексты — поэтов В. Пеленягрэ, В. Степанова, В. Чурсова, А. Стефанова.

В 2005 году на севере Москвы для посетителей открылся Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо».

Дискография

Audio CD 

 Калинка (Perestroika. GERMANY, 1990)
 Золотое кольцо (Русский Диск, 1991)
 Made In Japan (Build INC. JAPAN, 1993)
 Виновата ли я… (Студия Союз, 1995)
 Течёт ручей (Студия Союз, 1995)
 Печальный ветер (Студия Союз, 1995)
 Очаровательные глазки (Студия Союз, 1996)
 Уходи, горе (Студия Союз, 1997)
 The Best (Студия Союз, 1998)
 Милая роща (Студия Союз, 1998)
 Зачем это лето… (Студия Союз, 1999)
 Ах, судьба моя, судьба (Студия Союз, 2000)
 Подари, березка (Студия Союз, 2002)
 Плачет дождик (Квадро Диск, 2003)
 Когда-нибудь (Студия Союз, 2003)
 Широка река (Студия Союз, 2004)
 Песни Из Музыкальной Сказки «Тёпа И Его Друзья» (Студия Союз, 2004)
 Моя любовь (Студия Союз, 2006)
 Русский альбом (Квадро Диск, 2006)
 Посвящение земле русской (Квадро Диск, 2007)
 Зажигаем вновь!!! (Студия Союз, 2008)
 И вновь любовь… (Квадро Диск, 2009)
 Сударушка (Квадро Диск, 2010)
 И льется песня… (Квадро диск, 2012)
 Светят звёзды (Квадро диск, 2013)
 Ты рядом (Квадро Диск, 2014)
 Всё как прежде (United Music Group, 2018)

Видеокассеты 

 Печальный ветер (Студия Союз, 1995)
 The Best (Студия Союз, 1998)
 Ах, судьба моя, судьба (Студия Союз, 2000)
 Словно тысячу лет назад. Концерт (Студия Союз, 2001)
 Когда-нибудь (Студия Союз, 2004)

DVD 

 Когда-нибудь (Студия Союз, 2004, 2007)
 20 лет в кругу друзей. Юбилейный концерт (ICA MUSIC, 2005)
 Моя любовь. Концерт (Студия Союз, 2006)
 The Best (Студия Союз, 2007)
 Ах, судьба моя, судьба (Студия Союз, 2007)
 Словно тысячу лет назад. Концерт (Студия Союз, 2007)
 Юбилейный концерт «Зажигаем вновь…» 25 лет (Квадро Диск, 2009)
 Будь счастлив! Концерт 1995 г. (Квадро диск, 2012)

Награды 
 2001 — лауреат премии «Овация» в категории «Фолк-группа года».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт театра «Золотое кольцо» 

Музыкальные коллективы СССР
Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Золотое кольцо (ансамбль)
Надежда Кадышева